Secole: Secolul al VI-lea î.Hr. - Secolul al V-lea î.Hr. - Secolul al IV-lea î.Hr.

Decenii: Anii 460 î.Hr. | Anii 450 î.Hr. | Anii 440 î.Hr. | Anii 430 î.Hr. | Anii 420 î.Hr. - Anii 410 î.Hr. - Anii 400 î.Hr. | Anii 390 î.Hr. | Anii 380 î.Hr. | Anii 370 î.Hr. | Anii 360 î.Hr. 

Ani: 419 î.Hr. | 418 î.Hr. | 417 î.Hr. | 416 î.Hr. | 415 î.Hr. - 414 î.Hr. - 413 î.Hr. | 412 î.Hr. | 411 î.Hr. | 410 î.Hr. | 409 î.Hr. 



Evenimente

Arte, științe, literatură și filozofie

Nașteri

Decese 

414 î.Hr.